Tear Down the Border — зарубежный альбом рок-группы Автограф, записанный на студии «For The Records» в округе Ориндж и вышедший в США в 1991 году. В 1992 году альбом был переиздан в Японии.

Список композиций

Участники записи 
 Артур Беркут — лидер-вокал
 Bart Bishop, Ted Bishop — бэк-вокал;
 Александр Ситковецкий — гитара и бэк-вокал ;
 Леонид Гуткин — бас-гитара и бэк-вокал;
 Виктор Михалин — ударные и бэк-вокал;
 Руслан Валонен — клавишные;
 Сергей Мазаев — саксофон и бэк-вокал;
 Ted Bishop — сопродюсер;
 Pat Dillon — дизайн;
 Herb Cohen — исполнительный продюсер;
 Robert Duffey — продюсер;
 Eric Garten — звукорежиссёр;
.

Ссылки 
 Рецензия Всеволода Баронина в журнале «Alive» за 26.06.06

Альбомы группы «Автограф»
Альбомы 1991 года
Альбомы США
Хард-рок-альбомы